Cooperstown kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Cooperstown (Illinois)
Cooperstown (New York)
Cooperstown (North Dakota)
Cooperstown (Pennsylvania)